Альфос-де-Санта-Гадеа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 35 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Административное деление 
 Санта Гадеа (де Альфос) — столица.
 Хигон (, в 4 км от столицы.
 Квинтанилла-де-Санта-Гадеа (), в 1,5 км от столицы.

Прочее 
Покровителями города считаются святой Роке и святая Агеда.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса